Кубок Колумбії з футболу 2016 — 16-й розіграш кубкового футбольного турніру у Колумбії. Титул володаря кубка втретє здобув Атлетіко Насьйональ.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 10 лютого до 6 травня 2016 року.

Група А 

 

Результати

Група B 

 

Результати

Група C 

 

Результати

Група D 

 

Результати

Група E 

 

Результати

Група F 

 

Результати

Група G 

 

Результати

Група H 

 

Результати

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 липня/11 серпня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 липня/4 серпня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 липня/5 серпня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 липня/4 серпня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 липня/12 серпня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/19 серпня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/11 серпня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня/1 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня/1 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/9 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/8 вересня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/13 жовтня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/14 жовтня 2016

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/18 листопада 2016

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Колумбії на soccerway 

2016
Колумбія
2016 у колумбійському спорті